

Patronyme 
 :

clan
 Les , clan écossais ;

personnalités
 Aaron Cunningham (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Albert Benjamin Cunningham (1888-1962), écrivain américain ;
  ;
  ;
 Sir Alan Gordon Cunningham (1887-1983), militaire britannique ;
 Lord Andrew Cunningham (1883-1963), amiral britannique ;
 Andy Cunningham (1890-1973), footballeur international écossais ;
  ;
 Billy Cunningham (né en 1943), joueur de basket-ball américain ;
 Briggs Cunningham (1907-2003), navigateur et pilote américain ;
 Bryn Cunningham (né en 1978), joueur de rugby à XV ;
 Burris Bell Cunningham (1912-1971), chimiste américain ;
 Cade Cunningham (né en 2001), joueur américain de basket-ball ;
 Cara Cunningham (née en 1987), célébrité Internet américaine ;
 Carrie Cunningham (née en 1972), joueuse américaine de tennis ;
 Cecil Cunningham (1888-1959), actrice américaine ;
 Christopher Cunningham (né en 1970), vidéo-plasticien britannique ;
 Clare Cunningham (née en 1977), paratriathlète anglaise ;
 Craig Cunningham (né en 1990), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Daniel John Cunningham (1850-1909), anthropologue britannique ;
 Dante Cunningham (1987-), joueur de basket-ball américain ;
 David Douglas Cunningham (1843-1914), médecin britannique ;
 David L. Cunningham (né en 1971), réalisateur britannique ;
 Dominick Cunningham (né en 1995), gymnaste britannique ;
 Elaine Cunningham (née en 1957), écrivain américaine ;
 Gabriele Cunningham (1998-), athlète américaine ;
 Greg Cunningham (1991-), footballeur irlandais ;
 Gunther Cunningham (1946-2019), joueur et entraîneur américano-allemand de football américain ;
 Imogen Cunningham (1883-1976), photographe américaine ;
  ;
  ;
 Jane Cunningham Croly (1829-1901), journaliste et féministe américaine ;
  ;
 Joe Cunningham (1982-), homme politique américain ;
 Joseph Thomas Cunningham (1859-1935), zoologiste britannique ;
 Katrina Cunningham, actrice américaine ;
  ;
 Les Cunningham (1913-1993), hockeyeur canadien ;
 Liam Cunningham (1961-), acteur irlandais ;
 Marion Cunningham (1922-2012), auteure américaine ;
 Marta Cunningham (1971-), réalisatrice et productrice ;
 Mary Elizabeth Cunningham (1868-1939), philanthrope et ouvrière de guerre irlandaise ;
 Merce Cunningham (1919-2009), chorégraphe américain ;
 Michael Cunningham (né en 1954), écrivain américain ;
 Nick Cunningham (né en 1985), bobeur américain ;
 Richie Cunningham (né en 1973), triathlète australo-américain ;
 Sophie Cunningham (née en 1996), joueuse américaine de basket-ball ;
 Stacey Cunningham (~1974-), banquière américaine ;
 Susan Jane Cunningham (1842-1921), mathématicienne américaine ;
 Todd Cunningham (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 Valentine Cunningham (né en 1944), biographe, critique littéraire et professeur de littérature anglaise ;
 Ronnie Walter Cunningham (1932-2023), astronaute américain ;
 Walter Jack Cunningham (1917-2004), ingénieur en électricité américain ;
 Ward Cunningham (né en 1949), informaticien américain ;
 William Cunningham (1849-1919), historien et économiste britannique ;
 William Francis Cunningham (1885-1940), pathologiste américain.

Toponyme 

  ;
 Cunningham Cabin, une cabane du comté de Teton, dans le Wyoming, aux États-Unis ;
 Cunningham, un cratère de la planète Mercure ;
 Cunningham, une ville américaine située dans le comté de Kingman, au Kansas.

Cinéma 

 Cunningham, un film documentaire sur Merce Cunningham.

Sciences et techniques 
Cunningham peut aussi désigenr :
 Cunningham, un dispositif utilisé sur un voilier et inventé par Briggs Cunningham.

Voir aussi 
 Chaîne de Cunningham, une certaine suite de nombres premiers en mathématiques

Patronyme anglais
Patronyme écossais